
Termin TP ima više značenja.

 Gliceraldehid 3-fosfat, intermedijer u nekoliko centralnih metaboličkih puteva
 Trispirazolilborat, ligand u hemiji
 Timopoietin‎‎, peptidni hormon